Laforge oder LaForge ist der Familienname folgender Personen:
 Bill LaForge (1951–2005), kanadischer Eishockeytrainer
 Claude LaForge (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler
 Florence Laforge, belgische Kostümbildnerin
 Hectorine H. LaForge, kanadische Unternehmerin 
 Inge Stoll-Laforge (1930–1958), deutsche Motorradrennfahrerin, siehe Inge Stoll
 Jacques LaForge, kanadischer Unternehmer
 Marc Laforge (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicolas Laforge (* 1986), belgischer Fußballschiedsrichter
 Théophile Laforge (1863–1918), französischer Musiker

LaForge steht für:
 LaForge, Pseudonym von Harald Welte (* 1979), deutscher Programmierer
 Geordi LaForge, Figur bei Star Trek

Laforge steht für folgende geographischen Objekte:
 Lac Laforge, See in Kanada
 Rivière Laforge, Fluss in Kanada
 Réservoir Laforge-1, Stausee in Kanada
 Wasserkraftwerk Laforge-1, Wasserkraftwerk in Kanada
 Réservoir Laforge-2, Stausee in Kanada
 Wasserkraftwerk Laforge-2, Wasserkraftwerk in Kanada

Siehe auch:
 La Forge (Begriffsklärung)
 Laforce
 Laforgue